Tranesjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tranesjön, Skåne, sjö i Hässleholms kommun och Perstorps kommun,  (26,5 ha)
Tranesjö, sjö i Ljungby kommun, 
Tranesjön (Mårdaklevs socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun, 
Tranesjön (Sexdrega socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun,

Se även
Transjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn